Кенсьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Кенсьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона